Сулаве́си:
 Сулавеси — остров в составе Больших Зондских островов;
 Сулавеси — море в Тихом океане.